

Wydarzenia 

 Bitwy pod Tanagrą, Argition, Mylae, Olpe, Idomene w czasie II wojny peloponeskiej
 podczas Dionizjów Miejskich Arystofanes wystawił pod imieniem (w reżyserii) Kallistratosa drugą swoją (niezachowaną) komedię - Babilończyków, w których skrytykował przywódcę państwa, Kleona, co zaowocowało procesem sądowym;